Éric Beugnot – cestista francese
Gregor Beugnot – cestista e allenatore di pallacanestro francese, fratello di Éric
Jacques Claude Beugnot – politico francese
Jean-Paul Beugnot – cestista francese, padre di Éric e Gregor